Бруцеллёз:
 Бруцеллёз () — зоонозная инфекция, передающаяся от больных животных человеку.

Населённые пункты Казахстана 
 Бруцеллёз — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Бруцеллёз — село в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области.
 Бруцеллёз — село в Жанибекском районе Западно-Казахстанской области.

Примечания